2 miejscowości w Polsce:
 Małobór – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Złocieniec
 Małobór – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. kołobrzeskim, w gminie Rymań